Proud ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Proud (* 1994), britischer Schwimmer 
 Ernest Proud (1880–1967), englischer Fußballspieler 
 Stephanie Proud (* 1988), britische Schwimmerin 
 Trefor Proud, aus Simbabwe stammender US-amerikanischer Maskenbildner

Proud steht für:
 Proud, Single und Album der Sängerin Heather Small
 Proud (Lied), nordmazedonischer Beitrag zum Eurovision Song Contest 2019
 Proud Island, Insel in der Gruppe der Willis-Inseln vor dem westlichen Ende Südgeorgiens im Südatlantik

Siehe auch:
 Die Prouds, US-amerikanische Zeichentrickserie
 Prout